Zondoma peut désigner :
 Le royaume de Zondoma, un royaume africain médiéval dans la région de la Volta
 Zondoma, l'une des 45 provinces du Burkina Faso, descendante du royaume éponyme
 Zondoma, une commune rurale située dans le département de Tougo dans la province du Zondoma au Burkina Faso